EVI steht als Abkürzung für:

 Echo Volume Imaging, ein Verfahren der Magnetresonanztomografie
 Employee Value Index, wesentlicher Bestandteil der Humankapitalrechnung
 Energieversorgung Ihmert, ein deutsches Versorgungsunternehmen
 Enhanced Vegetation Index, ein Vegetationsindex
 Evangelische Schule Neuruppin, eine kombinierte Grundschule, Oberschule und Gymnasium in freier Trägerschaft
 EVI Energieversorgung Hildesheim, Energieversorgungsunternehmen in der Stadt Hildesheim 
 EVI Hildesheim, war insbesondere im Damen-Bereich einer der erfolgreichsten deutschen Vereine für Schwimmsport, löste sich im Oktober 2008 auf

Evi steht für:

 Evi, ein weiblicher Vorname, bekannte Namensträgerinnen siehe dort

Evi ist der Familienname folgender Personen:

 Eleonora Evi (* 1983), italienische Politikerin

EVI